

Patronyme
familles
 Famille Rouxel de Grancey
 Seigneurs de Grancey

 Antoine Galiot Mandat de Grancey (1731-1792), chevalier, seigneur de Berny-en-Santerre et des Pins dans le Vendômois, commandant général de la Garde nationale de Paris ;
 Galiot François Edmond de Mandat-Grancey (1842-1911), journaliste, écrivain et officier de marine français ;
 Frédéric de Grancey (+1436), prélat français du XVe siècle ;
 Guillaume de Hautemer de Grancey (1537-1613), chevalier, comte de Châteauvillain, baron puis duc de Grancey, seigneur de Fervaques, gentilhomme et militaire français, maréchal de France ;
  (1894-1973), général de brigade français ;
 Jacques Eléonor Rouxel de Grancey (1655-1725), comte de Grancey et baron de Médavy, militaire et gentilhomme français des XVIIe et XVIIIe siècles, maréchal de France ;
 Jacques Rouxel de Grancey (1603-1680), comte de Grancey et de Médavy, militaire français, maréchal de France ;
 Milon de Grancey (+1414), prélat français, évêque d'Autun au début du XVe siècle.

Toponymie
 Grancey-le-Château-Neuvelle est une commune française située dans le département de la Côte-d'Or en région Bourgogne-Franche-Comté.
 Grancey-sur-Ource est une commune française située dans le nord du département de la Côte-d'Or en région Bourgogne-Franche-Comté.
 Poinson-lès-Grancey est une commune française située dans le département de la Haute-Marne, en région Grand Est.
 Le canton de Grancey-le-Château-Neuvelle était une division administrative française située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté.
 Rue de Grancey est une voie du  de Paris en France.

Autres
 Le Maquis de Mussy-Grancey était un maquis organisé dans le massif forestier entre la vallée de la Seine et la vallée de l'Ource.
 Château Corton Grancey est un grand cru de la Maison Louis Latour.